Podgrupa niezmiennicza – podgrupa będąca niezmiennikiem danej grupy przy pewnych przekształceniach. Najczęściej pojęcie to odnosi się do pierwszego elementu listy, ale równie dobrze może oznaczać każde z poniższych pojęć. Poniżej znajdują się nazwy podgrup niezmienniczych ze względu na ustalone morfizmy grup:
 normalna (dzielnik normalny) – automorfizmy wewnętrzne,
 charakterystyczna – wszystkie automorfizmy,
 całkowicie charakterystyczna (całkowicie niezmiennicza) – endomorfizmy.
 wyróżniona – suriektywne endomorfizmy.

Podgrupy